The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp – jedyny album grupy Giles, Giles and Fripp.

Lista utworów

Wydanie LP 
Strona A
The Saga of Rodney Toady (Robert Fripp)

Strona B
Just George (Michael Giles)

Utwory bonusowe - reedycja CD (1992)

Twórcy 
 Robert Fripp – gitara
 Peter Giles - gitara basowa
 Michael Giles - perkusja, instrumenty perkusyjne

Gościnnie 
 Ted Barker, Cliff Hardy - puzon
 R. Cohen, G. Fields, K. Isaccs, B. Pecker, W. Reid, G. Salisbury - skrzypce
 John Coulling, Rebecca Patten - skrzypce
 A. Ford, Charles Tunnell - wiolonczela
 Ivor Raymonde - arażancje
 "The Breakaways" - chórki
 Mike Hill, Nicky Hopkins - instrumenty klawiszowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka (Prog Archives)
 Opis (Prog Archives)
 Opis (Discogs)

Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, The
Albumy muzyczne wydane w roku 1968
Albumy Deram Records